

События 
 Консулы: Тиберий Клавдий Нерон (патриций) и Гней Кальпурний Пизон (плебей); монетные триумвиры: Марк Метилий Тулл, Марк Сальвий Отон и Публий Лурий Агриппа.
 Тиберий получает триумф за победы в Германии. Создание провинции Германия с центром в колонии Агриппины ().
 Присоединение Восточной Галатии и части Понта к Риму.
 Рим разделён на районы () и участки ().
 Соединение Юпитера и Сатурна в созвездии Рыб.

Родились

Скончались 
 Чэн-ди — император Китая с 32 по 7 годы до н. э.;.
 Дионисий Галикарнасский (ок. 60 до н. э.), древнегреческий историк, ритор и критик.

Примечания

См. также